Wigforss är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ernst Wigforss (1881–1977), nordist och politiker
 Eva Wigforss (1888–1981), lärarinna och samhällsdebattör
 Harald Wigforss (1911–1999), tidningsman och debattör
 John Wigforss (1872–1909), författare, journalist och tidningsman
 Olof Wigforss (1774–1836), dekorationsmålare och tecknare
 Tore Wigforss (1904–1968), militär

Svenska efternamn